Лос Иламос има више значења:

 Лос Иламос (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Иламос (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику